Georges Béguet (1884-1952) : sculpteur français
 Louis Béguet (1894-1983) : jouer de rugby à XV français
 René Béguet (1939- ) : homme politique français